De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop (boek) - boek van de Belgische schrijver Ernest Claes
 De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop (film) - verfilming van bovenstaand boek